Die Irish League 1962/63 war die 62. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Distillery FC wurde zum sechsten Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1962/63
Fußballsaison 1962/63